Nanna ist der Name:

 eines mesopotamischen Gottes, siehe Nanna (Gott)
 einer nordischen Göttin, siehe Nanna (Göttin)
 eines Asteroiden, siehe (1203) Nanna
 eine englische Koseform für Großmutter

Siehe auch: Nana